

Belgique 
 Neufchâteau, ville francophone située en Région wallonne, chef-lieu d'arrondissement dans la province de Luxembourg.
 Neufchâteau, section de la commune belge de Dalhem située en Région wallonne dans la province de Liège.

France 
 Neufchâteau, commune française du département des Vosges, en région Lorraine.
 Nicolas François, dit , puis comte François de Neufchâteau, (1750-1828), écrivain, homme politique et agronome français.

Homonymie de toponyme